Campolungo ima više značenja:
 Campolungo, Asti
 Campolungo, Cuneo
 Campolungo, Ferrara
 Campolungo, Latina
 Campolungo, Lodi
 Campolungo, Reggio Emilia
 Campolungo, Viterbo